Saint-Bauzile ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Bauzile (Ardèche), Département Ardèche
 Saint-Bauzile (Lozère), Département Lozère

Siehe auch:
 Saint-Bauzille
 Saint-Beauzile
 Sent Bausèli